

Prénom et origine 
Anastase est un prénom masculin qui tire son origine du grec Anastasios ( signifiant résurrection) ; fêté le 19 décembre. Il a pour formes féminines Anastasie et Anastasia.

Patronyme 
Anastase peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens

Empereurs byzantins 
 Anastase  (430-518)
 Anastase II (?-721)

Papes et anti-papes 
 Anastase  (?-401), 39 pape, de 399 à 401 ; saint
 Anastase II (?-498), 50 pape de 496 à 498
 Anastase III (?-913), 120 pape de 911 à 913
 Anastase III (~815-~880), anti-pape
 Anastase IV (?-1154), 171 pape  de 1153 à 1154

Patriarches melkites d'Antioche 
 Anastase  d'Antioche, patriarche melkite d'Antioche de 565 à 570, puis de 593 à 598
 Anastase II d'Antioche, successeur du précédent, patriarche melkite d'Antioche de 598 à 609

Autres personnalités 
 Anastase le Sinaïte, moine et écrivain religieux chrétien du 
 Anastase Ier d'Akori, catholicos de l'Église apostolique arménienne de 661 à 667
 Anastase (), premier prélat de Hongrie
 Anastase de Tirana (1929-?), primat de l'Église orthodoxe albanaise depuis 1992

Autre 
 Rue Sainte-Anastase, à Paris

Homonymie dynastique